

Geografia 
 Mus – miejscowość i gmina we Francji
 Muş – miasto i prowincja w Turcji

Kulinaria 
 mus – deser z owoców (surowych zmiażdżonych, rozgotowanych lub pieczonych przetartych), spulchniony pianą ubitą z białek i zestalony żelatyną
 mus – gęsty sok

Muzyka 
 Mus – polski zespół pop-rockowy

Zoologia 
 Mus (mysz) – rodzaj gryzoni z rodziny myszowatych

Przypisy